Три різних неврологічних синдроми звуться синдромом Рамзі-Ханта. Єдиний їхній зв'язок полягає в тому, що всі вони були вперше описані відомим неврологом Джеймсом Рамзі Хантом (1872—1937):

 Синдром Рамзі-Ханта 1-го типу, також званий мозочковим синдромом Рамзі Ханта, являє собою рідкісну форму дегенерації мозочка, яка включає міоклонічну епілепсію, прогресуючу атаксію, тремор і процес деменції.
 Синдром Рамзі-Ханта 2-го типу є реактивацією оперізувального герпесу в колінчастому ганглії. Його іноді називають оперізуючим герпесом, і він має варіабельні прояви, які можуть включати ураження нижніх рухових нейронів лицевого нерва, глухоту, запаморочення та біль . Типовим проявом є тріада іпсилатерального паралічу лицевого нерва, болі у вухах та везикул на обличчі, на вухах або всередині вуха.
 Синдром Рамзі-Ханта 3-го типу — це менш часто згадуваний стан, професійна невропатія глибокої долонової гілки ліктьового нерва. Його також називають хворобою Ханта або паралічем ремісника.

Примітки

Посилання 

 Синдром Рамзі-Ханта
 Синдром Рамзі-Ханта

Неврологічні розлади